Puttemans ist der Familienname folgender Personen:

 Emiel Puttemans (* 1947), belgischer Langstreckenläufer
 Pierre Puttemans (1933–2013), belgischer Architekt